Феликс Эдуардо Торрес Кайседо (; род. 11 января 1997 года в Сан-Лоренсо, Эквадор) — эквадорский футболист, полузащитник клуба «Сантос Лагуна» и сборной Эквадора. Участник чемпионата мира 2022 года.

Клубная карьера 
Торрес начал профессиональную карьеру в клубе «ЛДУ Портовьехо». Летом 2017 года игрок подписал контракт с «Барселоной» из Гуаякиль. 2 июля в матче против «Макары» он дебютировал в эквадорской Примере. 5 ноября в поединке против «Гуаякиль Сити» Феликс забил свой первый гол за «Барселону».

Летом 2019 года Торрес перешёл в мексиканский «Сантос Лагуна». 12 августа в матче против «Пуэблы» он дебютировал в мексиканской Примере.

Международная карьера 
В 2017 года Торрес в составе молодёжной сборной Эквадора завоевал серебряные медали домашнего молодёжного чемпионата Южной Америки. На турнире он сыграл в матчах против команд Парагвая, Уругвая, Аргентина, Колумбии и Бразилии.

В том же году Торрес принял участие в молодёжном чемпионате мира в Южной Корее. На турнире он сыграл в матчах против команд США, Саудовской Аравии и Сенегала.

В 2019 году в товарищеском матче против сборной Боливии Торрес дебютировал за сборную Эквадора.

Статистика

Сборная 

Итого: сыграно матчей: 20 / забито голов: 2; победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5.

Примечания 

Футболисты Эквадора
Игроки сборной Эквадора по футболу (до 20 лет)
Игроки сборной Эквадора по футболу
Игроки ФК ЛДУ Портовьехо
Игроки ФК «Барселона» Гуаякиль
Игроки ФК «Сантос Лагуна»